Miljanovci je lahko:
 Miljanovci - Lončari (Bosna in Hercegovina)
 Miljanovci (Bosna in Hercegovina)